Bellepoint ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bellepoint (Ohio)
 Bellepoint (West Virginia)

Siehe auch:
 Belle Point